Центра́льная Македо́ния () — самая большая по площади и вторая по численности населения периферия, административно-территориальная единица Греции. Является региональным органом местного самоуправления и частью административного деления. По программе «Калликратис» с 2011 года входит в децентрализованную администрацию Македония и Фракия. Включает центральную часть исторической области Македония, за исключением полуострова Айон-Орос, который является особой административной единицей. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь  квадратных километра. Плотность 99,95 человек на квадратный километр. Административный центр периферии — город Салоники. Перифериарх — Апостолос Дзидзикостас ().

Образована в 1987 году в соответствии с Законом 1622/86 о местном самоуправлении. В состав периферии вошли номы Иматия, Килкис, Пела, Пиерия, Салоники, Сере и Халкидики.

География 
Является частью северной и самой большой по площади исторической области Македония. Граничит с Республикой Северная Македония и Болгарией на севере, периферией Восточная Македония и Фракия на востоке, периферией Фессалия на юго-западе и периферией Западная Македония на западе. На юге омывается заливами Термаикос, Касандра, Айон-Орос и Орфанос (Стримоникос).

Крупнейшие города — Салоники, Катерини, Верия и Яница.

В Центральной Македонии находится самая большая по площади равнина Греции.

Самые высокие горы — Олимп (2917 м), Ворас (2524 м), Пиерия (2190 м), Вермион (2052 м) и Афон (2030 м).

Крупнейшие реки — Альякмон, Аксьос (Вардар), Лудиас и Галикос, которые все впадают в бухту Тесалоники в заливе Термаикос. Здесь находятся Дойранское озеро и озера Волви, Корония и Керкини.

Административное деление 

Периферия делится на 7 периферийных единиц и 38 общин.

Примечания

Ссылки 
 

Центральная Македония